Gai Cassi Longí (cònsol 96 aC), cònsol el 96 aC 
 Gai Cassi Longí (cònsol 171 aC), cònsol el 171 aC
 Gai Cassi Longí (cònsol 124 aC), cònsol el 124 aC 
 Gai Cassi Longí Var, cònsol el 73 aC
 Gai Cassi Longí (assassí de Cèsar), autor de la conspiració que va acabar amb l'assassinat de Cèsar el 44 aC
 Gai Cassi Longí (governador), jurista i governador romà